Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных хоккейным клубом «Динамо» (Минск) с 1976 года (когда клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР) по настоящее время. В нем представлены полные статистические данные каждого сезона «Динамо», а также достижения клуба.

Чемпионат СССР

Чемпионат Белоруссии

КХЛ 

Спортивное общество «Динамо»
ХК «Динамо» (Минск)
Статистика сезонов хоккейных клубов